Marriott's Great America est l'ancien nom de deux parcs d'attractions ouverts en 1976 par Marriott International ;
California's Great America situé à Santa Clara en Californie.
Six Flags Great America situé à Gurnee, dans l’Illinois.